Schindergraben ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Schindergraben (Baruther Buschgraben), rechter Zufluss des Baruther Buschgrabens südlich von Dornswalde, Stadt Baruth/Mark, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Schindergraben (Harmatinger Weiher), östlicher Zufluss des Harmatinger Weihers bei Sägmühle, Gemeinde Egling, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Schindergraben (Krennachbach), linker Zufluss des Krennachbachs bei Glanz, Gemeinde Riegersburg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Schindergraben (Lambrechtsbach), rechter Zufluss des Lambrechtsbachs (zur Sandrach) bei Pöttmes, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Schindergraben (Mühltalkanal), rechter Zufluss zum Mühltalkanal (neben der Isar) bei Deining, Gemeinde Egling, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Schindergraben (Poppendorfer Bach), linker Zufluss des Poppendorfer Bachs bei Wieden, Gemeinde Straden, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Schindergraben (Steindlbachgraben), linker Zufluss des Steindlbachgrabens nach Sulzemoos, Landkreis Dachau, Bayern
 Schindergraben (Sulzgraben), rechter Zufluss des Sulzgrabens bei Johannisbrunn, Gemeinde Straden, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Schindergraben (Tauber) oder Schindersgraben, linker Zufluss der Tauber bei Dittigheim, Stadt Tauberbischofsheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Täler:
 Schindergraben, Untertalabschnitt des Empfinger Bachs (zum Mühlbach, zum Neckar bei der Unteren Mühle von Mühlheim am Bach) bei Mühlheim am Bach, Stadt Sulz am Neckar, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Schindergraben, linkes Trockental zum Erlenbach (zum Main) vor Erlenbach bei Marktheidenfeld, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Schindergraben, Obertal eines linken Zuflusses des Erletgrabens (zur Vils, zur Donau) vor Hartkirchen, Gemeinde Eichendorf, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Schindergraben, rechtes Trockental zur Naab bei Duggendorf, Landkreis Regensburg, Bayern

Siehe auch:
 Schindelgraben
 Schinderbach
 Schinderklinge
 Schindersgraben
 Schindgraben